Suining Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Suining Xian (härad i Kina, Jiangsu), 
 Suining Xian (härad i Kina, Hunan), 
 Chuanshan Qu, härad, Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar